Common Ground – album di Richie Havens del 1983
 Common Ground – album degli Above & Beyond del 2018
 Common Ground – film del 1916 diretto da William C. deMille